Carl Theodor Körner (1791–1813) német költő
 Theodor Körner (1873–1957) osztrák szociáldemokrata politikus, tábornok.
 Theodor Christian Körner (1863–1933) üzletember, vállalkozó és politikus